XFR steht für:

 Ein Modell von Jaguar, siehe Jaguar XF
 Ein Betriebsmodus von AMD-Prozessoren, siehe Zen (Mikroarchitektur)

Abkürzung